Петренково (), село, 
Шаровский сельский совет,
Валковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321288506. Население по переписи 2001 г. составляет 17 (8/9 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Петренково находится на правом берегу реки Карамушина, примыкает к селу Шевченково, на расстоянии в 2 км расположены сёла Хворостово, Роговка и Коверовка, рядом находится лесной массив (дуб), в 2-х км проходит железная дорога, станция Хворостово.

История 
 1695 - дата основания.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Валковского района